Căzănești se poate referi la:
 Căzănești, Olt
 Căzănești, Hunedoara
 Căzănești, Vaslui
 Căzănești, Ialomița
 Căzănești, Mehedinți, reședința comunei cu același nume
 Căzănești, Telenești
 Căzănești (Ghioroiu), Vâlcea
 Căzănești (Milcoiu), Vâlcea
 Căzănești (Râmnicu Vâlcea), Vâlcea
 Căzănești, Telenești, Republica Moldova

Toponime românești